Werner Tobler ist der Name folgender Personen:

* Werner Tobler (Ingenieur) (1886–1963), Schweizer Ingenieur, Verbandsfunktionär und Pionier der Schweizer Gasversorgung
 Werner Tobler (Architekt) (1905–nach 1974), Schweizer Architekt